Евровизия 2006 (на английски: Eurovision Song Contest 2006; на френски: Concours Eurovision de la chanson 2006; на гръцки: Διαγωνισμός Τραγουδιού Ευρώεικονα 2006) е 51-вото ежегодно издание на едноименния песенен конкурс, който се проведе в Атина, Гърция.

История 
Фестивалът се състои от 2 части: полуфинал на 18 май и финал на 20 май. На финала се класират директно първите 10 класирали се страни от конкурса през 2005 г., проведен в Киев, и четирите най-големи спонсори на „Евровизия“, които имат запазени места за всеки финал, независимо от тяхното класиране: Германия, Франция, Великобритания и Испания. Останалите 10 свободни места за финала се попълват от страните, които участват на полуфинала по реда на тяхното класиране. Гласуването се провежда на територията на всички страни, които излъчват конкурса, като се гласува чрез SMS или телефонно обаждане само в рамките на 10 минути. Зрителите обаче нямат право да гласуват за песента представител на своята страна. Така например тези, които се намират в България, не могат да подкрепят българската песен, но всички, които се намират извън пределите на страната и имат възможност да гласуват, са можели да го направят. Финалът се излъчва от над 50 страни в целия свят.

Победители стават финландската рок група „Лорди“ с песента „Hard Rock Hallelujah“ с 292 точки. Това е първа победа за Финландия. На второ място се класира Русия с 248 точки, а на трето – Босна и Херцеговина. Страната-домакин Гърция е на 9-о място със 128 точки.

Скандали 
Това издание на Евровизия не се разминава без скандали. На финала отсъстват представители на Сърбия и Черна гора въпреки доброто класиране на предишния конкурс – седмо място на финала, тъй като местните телевизии не успяват да изберат изпълнител, който да ги представлява в Атина. От 2007 г. Сърбия и Черна гора участват на конкурса с отделни представители след разпадането на конфедеративната общност. Друг скандал избухва с представителката на Хърватия – Северина, след като е разпространен домашен порно филм, в който тя е участвала преди години. Някои от делегациите на страните настояват пред организаторите тя да бъде дисквалифицирана заради аморално поведение.

Полуфинал – 18 май 
На полуфинала участват 23 страни, от които 10 продължават към финала. 38 страни се включват в гласуването (заедно със Сърбия и Черна гора, която не участва, но гласува на полуфинала и финала). Страните на цветен фон се класират на финала на конкурса.

 1.Съдържа няколко фрази на испански.
 2.Съдържа няколко фрази на френски.

Гласуване на полуфинала

12 точки 
Държави, получили 12 точки на полуфинала:

Финал – 20 май 
Финалисти са:
 10-те победителя от полуфинала;
 10-те най-високо класирали се страни на финала през 2005 г.;
 Голямата четворка (Великобритания, Германия, Испания и Франция).

Страните в получерен шрифт се класират директно на финала на Евровизия 2007.

 3.Съдържа няколко фрази на испански.

Гласуване на финала

12 точки 
Държави, получили 12 точки на финала:

Вижте също 
 България в Евровизия
 Евровизия – победителите от създаването на конкурса дотогава

2006
2006 година в Европа
Фестивали в Атина
Гръцка музика